Предешть () — комуна в Румунії, у повіті Долж.
 Предешть () — село в Румунії, у повіті Долж. Входить до складу комуни Предешть.
 Предешть () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Тіносу.
 Предешть () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Ніколає-Белческу.